Aube ("alba" in lingua francese) può far riferimento a:

Geografia
Aube – dipartimento francese
Aube – comune francese situato nella Lorena
Aube – comune francese situato nella Bassa Normandia
Aube – fiume che attraversa la Francia

Persone 
 Aube – pseudonimo di Akifumi Nakajima, musicista giapponese
 Théophile Aube – ammiraglio francese